Anne-Laure Bondoux (1971-), autrice française de livres pour la jeunesse ;
 Léon Bondoux (1902-1976), homme politique français ;
 René Bondoux (1905-2001), escrimeur puis avocat français.